Tengbom  est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Ivar Justus Tengbom (1878-1968), architecte suédois ;
 Anders Tengbom (1911-2009), architecte suédois, film d'Ivar Tengbom.